Desa Karangpatihan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpatihan (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 111,36), Jawa Timur, 
 Desa Karangpatihan (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,59), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar